Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Kent Carlsson 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Mats Wilander (Campione)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Kent Carlsson (finale)
 Joakim Nyström (quarti di finale)
 Joakim Nyström (semifinali)
 Tarik Benhabiles (secondo turno)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Jimmy Arias (secondo turno)

 Jay Berger (secondo turno)
 Kent Carlsson (semifinali)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Guillermo Vilas (terzo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Andre Agassi (terzo turno)
 Todd Witsken (secondo turno)
 Diego Pérez (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1987